Farma může označovat:

 statek (zemědělství)
 záložní sportovní tým 
 hokejová farma

kultura
 Farma zvířat – alegorický satirizující román George Orwella
 Farma zvířat (film, 1954) – animovaný film
 Farma zvířat (film, 1999) – hraný film podle románu
 Farma (reality show) – reality show TV Nova